Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 1998 enthält alle Spieler, die in der polnischen I liga im Schach 1998 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während KSz Rzemiosło-Henkel Racibórz in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzte, spielten bei  KS Entropia NZS PW Warszawa neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 66 Spieler zum Einsatz, von denen 40 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler mit 7 Punkten aus 8 Partien war Paweł Jaracz (Gorzów Wielkopolski), je 6,5 Punkte aus 8 Partien erreichten sein Mannschaftskollege Tomasz Markowski sowie Bartosz Soćko und Dominik Pędzich (beide Polonia Warschau). Jan Pisuliński (Gorzów Wielkopolski) gewann seine einzige Partie und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1998); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1998), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 1998; LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

KS Polonia PKO BP Warszawa

MZKS Pocztowiec TP S.A. Poznań

LKSz Drakon-BDK Daewoo Lublin

MOK Chrobry Głogów

MKS Rymer Niedobczyce

KSz Rzemiosło-Henkel Racibórz

KS Entropia NZS PW Warszawa

ZKS Zelmer Rzeszów

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

I liga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1998
1 Liga Schach 1998